Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w Grand Prix 2010.

 Przynależność klubowa na koniec sezonu 2009-10.
 Legenda: Nr - numer zawodniczki A - atakująca  L - libero  P - przyjmująca  R - rozgrywająca  Ś - środkowa

Brazylia 
Skład:
Trener:  José Roberto Guimarães

Chiny 
Skład:
Trener:  Wang Baoquan

Chińskie Tajpej 
Skład:
Trener:  Norimasa Sakakuchi

Dominikana 
Skład:
Trener:  Marcos Kwiek

Holandia 
Skład:
Trener:  Avital Selinger

Japonia 
Skład:
Trener:  Masayoshi Manabe

Niemcy 
Skład:
Trener:  Giovanni Gudetti

Polska 
Skład:
Trener:  Jerzy Matlak

Portoryko 
Skład:
Trener:  Yarelis Rodriguez

Tajlandia 
Skład:
Trener:  Kiattipong Radchatagriengkai

USA 
Skład:
Trener:  Hugh McCutcheon

Włochy 
Skład:
Trener:  Massimo Barbolini

Linki zewnętrzne 
 Skład reprezentacji Brazylii na Grand Prix 2010
 Skład reprezentacji Dominikany na Grand Prix 2010
 Skład reprezentacji Holandii na Grand Prix 2010
 Skład reprezentacji Japonii na Grand Prix 2010
 Skład reprezentacji Niemiec na Grand Prix 2010
 Skład reprezentacji Polski na Grand Prix 2010
 Skład reprezentacji USA na Grand Prix 2010
 Skład reprezentacji Włoch na Grand Prix 2010

2010\składy
2010 w piłce siatkowej